Поколения ядерных реакторов: 
 Ядерные реакторы поколения I — ранние прототипы таких энергетических реакторов, как Shippingport, Magnox / UNGG, AMB, Fermi 1 и Dresden 1. Последний коммерческий энергетический реактор первого поколения был расположен на АЭС Уилфа и прекратил работу в конце 2015 года.
 Ядерные реакторы поколения II
 Ядерные реакторы поколения III
 Ядерные реакторы поколения III+
 Ядерные реакторы поколения IV (по состоянию на 2021 год всё ещё находятся в разработке)

См. также 
 Атомная промышленность